Auchtermuchty bezeichnet:

 Eine Ortschaft in Schottland, siehe Auchtermuchty (Schottland)
 Eine schottische Whiskybrennerei, siehe Auchtermuchty (Whiskybrennerei)